{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98001) - || 2000 QS198 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98002) - || 2000 QG199 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98003) - || 2000 QH199 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98004) - || 2000 QU202 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98005) - || 2000 QV203 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98006) - || 2000 QC205 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98007) - || 2000 QR207 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98008) - || 2000 QN208 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98009) - || 2000 QC209 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98010) - || 2000 QW210 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98011) - || 2000 QZ212 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98012) - || 2000 QK213 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98013) - || 2000 QX214 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98014) - || 2000 QD215 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98015) - || 2000 QS215 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98016) - || 2000 QA223 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98017) - || 2000 QM224 || 26 augustus 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98018) - || 2000 QT227 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98019) - || 2000 QH228 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98020) - || 2000 QL229 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98021) - || 2000 QX243 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98022) - || 2000 QC246 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98023) - || 2000 QG251 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98024) - || 2000 RP1 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98025) - || 2000 RE2 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98026) - || 2000 RS4 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98027) - || 2000 RC5 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98028) - || 2000 RJ5 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98029) - || 2000 RE7 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98030) - || 2000 RN7 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98031) - || 2000 RU7 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98032) - || 2000 RV7 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98033) - || 2000 RG11 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98034) - || 2000 RQ12 || 2 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (98035) - || 2000 RO18 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98036) - || 2000 RG19 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98037) - || 2000 RE20 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98038) - || 2000 RZ20 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98039) - || 2000 RC22 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98040) - || 2000 RC23 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98041) - || 2000 RE23 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98042) - || 2000 RA24 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98043) - || 2000 RQ24 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98044) - || 2000 RU25 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98045) - || 2000 RQ27 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98046) - || 2000 RD29 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98047) - || 2000 RC32 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98048) - || 2000 RR32 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98049) - || 2000 RS32 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98050) - || 2000 RZ33 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98051) - || 2000 RC34 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98052) - || 2000 RX34 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98053) - || 2000 RP35 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98054) - || 2000 RS35 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98055) - || 2000 RR38 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98056) - || 2000 RR41 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98057) - || 2000 RH44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98058) - || 2000 RH46 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98059) - || 2000 RC47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98060) - || 2000 RF47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98061) - || 2000 RH47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98062) - || 2000 RW47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98063) - || 2000 RG48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98064) - || 2000 RY48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98065) - || 2000 RF51 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98066) - || 2000 RH51 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98067) - || 2000 RQ52 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98068) - || 2000 RV52 || 4 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98069) - || 2000 RX52 || 4 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98070) - || 2000 RQ53 || 5 september 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (98071) - || 2000 RW54 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98072) - || 2000 RC56 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98073) - || 2000 RM56 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98074) - || 2000 RT56 || 7 september 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (98075) - || 2000 RT62 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98076) - || 2000 RY63 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98077) - || 2000 RO64 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98078) - || 2000 RZ65 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98079) - || 2000 RY66 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98080) - || 2000 RB67 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98081) - || 2000 RF67 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98082) - || 2000 RJ67 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98083) - || 2000 RG68 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98084) - || 2000 RC69 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98085) - || 2000 RR70 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98086) - || 2000 RW70 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98087) - || 2000 RH71 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98088) - || 2000 RS71 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98089) - || 2000 RO72 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98090) - || 2000 RE73 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98091) - || 2000 RK73 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98092) - || 2000 RT73 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98093) - || 2000 RW73 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98094) - || 2000 RG77 || 7 september 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| (98095) - || 2000 RQ77 || 8 september 2000 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (98096) - || 2000 RR77 || 8 september 2000 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (98097) - || 2000 RA78 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98098) - || 2000 RY82 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98099) - || 2000 RF83 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98100) - || 2000 RN83 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten